Соревнования в плавании в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 8 августа 2015 года. Смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем проводилась впервые на чемпионатах мира.

Отборочные заплывы начались 8 августа в 10:24 по местному времени (UTC+3), а финал — в тот же день в 19:17.

Медалисты 
Курсивом выделены спортсмены, участвовавшие в предварительном заплыве и получившие награды

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд  был следующим:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 175—178, 184

4×100 м, смешанная эстафета, вольный стиль